DCT steht als Abkürzung für:
 Digital Core Technology, Bezeichnung der Baseband-Generation in Nokia-Mobiltelefonen (DCT-1 bis DCT-4)
 discrete cosine transformation, siehe Diskrete Kosinustransformation
 Dopachrom-Tautomerase, Enzym
 Dual Clutch Transmission, siehe Doppelkupplungsgetriebe
 Dominated Convergence Theorem, englisches Kürzel für den Satz von der majorisierten Konvergenz

Abkürzung